Diogo steht für:

 Diogo Island, Insel in der Provinz Batanes, Philippinen

Diogo ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Diogo (* 1969), angolanischer Fußballspieler
 António Alberto Diogo (* 1989), mosambikanischer Fußballspieler
 Carlos Diogo (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Ivo Diogo (* 1935), brasilianischer Fußballspieler
 Jordão Diogo (* 1985), são-toméischer Fußballspieler
 Júlio Vieira Diogo (* 1893), brasilianischer Politiker und Diplomat
 Luísa Diogo (* 1958), mosambikanischer Politikerin (FRELIMO)
 María Diogo (* 1991), argentinische Leichtathletin
 Nuno Miguel Pereira Diogo (* 1981), portugiesischer Fußballspieler
 Paulo Diogo (* 1975), Schweizer Fußballspieler
 Tomé Diogo (* 1952), osttimoresischer Milizionär
 Víctor Diogo (* 1958), uruguayischer Fußballspieler
 Vitória Diogo (* 1964), mosambikanische Linguistin und Politikerin (FRELIMO)